Lundsgård kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Lundsgård (Harndrup Sogn) – en bebyggelse i Harndrup Sogn
 Lundsgård (Kværndrup Sogn) – en bebyggelse i Kværndrup Sogn
 Lundsgård (Nørre Løgum Sogn) – en bebyggelse i Nørre Løgum Sogn
 Lundsgård (Revninge Sogn) – et ejerlav og en landbrugsejendom i Revninge Sogn
 Lundsgård (Åsum Sogn) – en bebyggelse i Åsum Sogn med arkæologiske fund

 Sydslesvig
 Lundsgård (Sydslesvig) – et gods i landsby Grumtoft i det nordlige Angel